Kraz peut désigner :
 KrAZ, un fabricant ukrainien de camions ;
 un autre nom de l'étoile Beta Corvi de la constellation du Corbeau..